Фе́йзич (Фејзић / Fejzić) — фамилия балканского происхождения. Известные носители:

 Фейзич, Дамир (род. 1994) — сербский тхэквондист;
 Фейзич, Ясмин (род. 1986) — боснийский футболист, вратарь.